Il doppio del torneo di tennis Austin Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Marcos Ondruska e Wesley Whitehouse che hanno battuto in finale Paul Goldstein e Adam Peterson 7-5, 4-6, 6-2.

Teste di serie 

 Paul Goldstein /  Adam Peterson (finale)
 Andrew Painter /  Byron Talbot (semifinali)

 Marcos Ondruska /  Wesley Whitehouse (Campioni)
 Brandon Coupe /  Bobby Kokavec (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Austin Challenger 1999